Трематозавриды  — семейство вымерших земноводных из надсемейства трематозавроид (Trematosauroidea) отряда темноспондильных. Известны из отложений триасового периода Лавразии и Гондваны.

Описание 
Череп треугольных очертаний, с резко удлинённой предглазничной частью, у некоторых значительно удлинена передняя часть черепа перед ноздрями; развитые желобки боковой линии. Позади орбит крыша черепа значительно расширена, задняя часть черепа довольно высокая. Орбиты расположены примерно посередине длины черепа, направлены вбок. Рыбоядные формы, многие, возможно, активно плавающие.

Длина черепа до 50—90 см, обычно около 25 см. Конечности слабые, передние гораздо меньше задних. Тело довольно высокое, не очень длинное (22 позвонка). Хвост очень мощный, уплощённый, мог состоять из 25—30 позвонков. У некоторых сохраняется одна жаберная дуга, но наружных жабр у взрослых особей, видимо, не было. Тело, вероятно, голое, без панцирных пластинок. В нижнем триасе Шпицбергена многочисленные трематозавиды обнаружены вместе с примитивными ихтиозаврами. Это считается доказательством морского образа жизни трематозаврид (по крайней мере, взрослых). Возможно, они были единственными земноводными, приспособившимися к жизни в солёной воде. Впрочем, существует мнение, что в море попадали только их трупы.

Классификация 
Выделяют 3 подсемейства:
 Trematosaurinae с умеренно удлинённой мордой. Примерно 3—6 родов, наиболее известен род Trematosaurus из нижнего триаса (пестрый песчаник) Германии и России. Длина черепа до 25—30 см. Сюда же относится один из последних из трематозаврид — Hyperokynodon kauperinus из верхнего триаса (карний) Германии. Этот трематозаврид имел череп до 90 см длиной, общая длина могла превышать 2,5 метра.
 Tertreminae включает единственный  род Tertrema из нижнего триаса Шпицбергена, отличающийся довольно коротким черепом. 

 Lonchorhynchinae с чрезвычайно длинной мордой. Около 5 родов, наиболее длинномордые представители — Aphaneramma из нижнего триаса Шпицбергена, Северной Америки и Австралии и Cosgriffius из нижнего триаса Аризоны. По образу жизни могли напоминать гавиалов, длина достигала 2 метров. Хорошо изучен мадагаскарский длинномордый трематозаврид Wantzosaurus, от него известна передняя половина скелета молодой особи. У лонхоринхиновых трематозаврид удлинение предглазничной области происходило с возрастом, молодые особи отличались относительно короткой узкой мордой.

С этим подсемейством сближают мелкого трематозаврида из среднего триас (ладин) Германии Trematolestes hagdorni. Он описан по полному скелету около 1 метра длиной. Возможно, это молодая особь, с относительно короткой мордой. 

Тазовая кость из средней юры Китая (Джунгар), описанная в 2004 году, может принадлежать трематозавриду.

Примечания

Литература 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. т. 1. — : Мир, 1992. — С. 213.
 Черепанов Г. О., Иванов А. О. Палеозоология позвоночных. — : Academia, 2007. — С. 170.

Ссылки 
 Trematosauridae.
 https://web.archive.org/web/20060831154139/http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/Amphibia/Limnarchia/Trematosauroidea.htm.
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Labyrinthodon.htm.

Стереоспондильные
†
Земноводные триасового периода